Kaltentalbach ist ein Gewässername:

 Kaltentalbach (Elsach), rechter Zufluss der Elsach vor Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Kaltentalbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Stunzach) nahe Gruol, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kaltentalbach (Radau), rechter Zufluss der Radau in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen 

Siehe auch:
 Kaltental